Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Deon Joubert 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (primo turno)
 José Luis Clerc (campione)
 Peter Feigl (primo turno)
 Andrew Pattison (quarti di finale)

 Peter McNamara (semifinali)
 Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Deon Joubert (finale)
 Carlos Kirmayr (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Indoor 1979